Вячесла́в Серге́евич Хаха́лкин (род. 18 апреля 1983, Пермь, РСФСР, СССР) — российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, композитор, автор песен), диджей, продюсер, актёр, теле- и радиоведущий. Известен под сценическим псевдонимом Рэпер Ся́ва (на обложках первых песен и альбомов использовался вариант написания «рЕпер Сява») — гротескный персонаж, выступающий в жанре «гоп-хоп». В качестве диджея и продюсера выступает под псевдонимом Sovi.

Биография 
Вячеслав Хахалкин родился 18 апреля 1983 года в Перми, в микрорайоне Юбилейный. Учился в средней школе №82. В школьные годы занимался баскетболом. Прилежным учеником, по его словам, никогда не был, а в третьем классе из-за плохой успеваемости даже был оставлен на второй год. Окончил школу в 1999 году.

В 1998 начал карьеру танцора в хореографическом коллективе Voodoo, в составе которого выступал в пермских ночных клубах, а также на разогреве концертов Bad Balance, Децла и группы «Дискотека Авария».

В 2001 году в качестве MC стал участником музыкального коллектива Vaparone Orchestra. Работал звукорежиссёром, рекламным продюсером, ведущим шоу «Радио Резерв» и «Клубная Пятница» в пермском эфире радио «Европа Плюс». В клубах Перми выступал как диджей под псевдонимом DJ Slava Mook.

В 2006 году создаёт проект «Plastмасса» в жанре хард-рэп, с которым выступает на фестивале «Казантип». 

В 2009 году исполнил роль в спектакле «Засада» пермского театра «Сцена-Молот», также был автором музыки для этого спектакля.

Образ Сявы 
Образ рэпера Сявы — гопника с района — изначально создавался с целью раскрутки пермского медиапортала lovi.tv. В телепередаче «Главный герой» на НТВ рэпер Сява и диджей Slava Mook сначала заявляли, что не имеют никакого отношения друг к другу. Однако через несколько месяцев, в другом выпуске передачи, произошло официальное разоблачение образа. В интервью проекту «вМесте» Вячеслав рассказывал, что образ Сявы был «вдохновлён» компаниями гопников и наркоманов, с которыми пересекались его круги общения в подростковые годы:

«Что связано с алкоголем и с наркотиками — я максимально на живом примере увидел, насколько это разрушительно и что с людьми происходит. При этом всю эту культуру я всё время впитывал в себя, и в дальнейшем это всё превратилось в симбиоз в проекте «Рэпер Сява». В нём всё есть: все окрасы всех вот этих ребят, которые находились в то время в моём окружении».

В 2008 году выпустил первую песню «Бодрячком!», которая и сделала персонажа известным: клип на эту песню набрал более шести миллионов просмотров. Помимо Сявы, в клипах также появляются два постоянных персонажа: Сиплый (роль исполняет Илья Друзьякин) и Сержаня (роль исполняет Сергей Шкарупа). В 2009 году рэпера Сяву номинировали на премию «Герой рунета». Уже в первом этапе Сява набрал 1000 голосов и досрочно вышел во второй этап, где, однако, не попал в пятёрку призёров.

Один из постоянных членов жюри хип-хоп фестиваля «Битва трёх столиц». Озвучил саундтрек для одного из эпизодов сериала «Зайцев+1». Выпускал совместные работы с Витей АК-47, Ноггано, группами «Рубль» и «Триагрутрика».

В мае 2017 года принял участие в проекте Versus Battle, где выступил против рэпера Lil Dik. Баттл закончился потасовкой между оппонентами. Правда, вскоре выяснилось, что это было постановкой.

В 2021 году в образе рэпера Сявы участвовал в юмористической игре «Суперлига» на телеканале СТС. С 2022 года — ведущий турнира по боям без правил Epic Fighting Championship.

Другие проекты 
В 2014 году Вячеслав Хахалкин запустил проект Matematique на лейбле A.D. Group в жанре танцевальной и электронной музыки, где выступал как диджей, продюсер и MC. В ноябре 2014 года в рамках этого проекта выпустил альбом «Любовь к музыке». В 2016 году проект Matematique был закрыт. 

В качестве диджея и продюсера электронной музыки под новым псевдонимом Sovi Вячеслав сотрудничал с лейблом Gazgolder. С проектом Sovi также работали лейблы Sound4Label (Франция), RunDBN (Нидерланды).

В конце 2016 года Вячеслав Хахалкин совместно с коллегой Ильёй Друзьякиным представил проект Krot8, где выпускал треки в жанрах хип-хоп, брейкс, техно и минимал.

В 2016 году запустил собственный бренд уличной одежды Le Pacantré.

Дискография

Рэпер Сява

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Matematique

Студийные альбомы

Синглы

Sovi

Мини-альбомы

Krot8

Синглы

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 SOVI — ВКонтакте
 Сборник видео
 Сява на Inter-view.org
 Страница Вячеслава на Lovi.TV
 Интервью для Конопляной прессы

Арт-директора
Родившиеся в Перми
Певцы и певицы России
Пародисты России
Рэперы России
Музыканты Перми
Рэперы, известные под псевдонимами
Участники Versus Battle